Die Indonesia Super Series Premier 2011 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Asien. Es fand vom 21. bis 26. Juni in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 600.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Gelora-Bung-Karno-Stadion

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Taufik Hidayat
  Chen Long
  Peter Gade
  Boonsak Ponsana
  Nguyễn Tiến Minh
  Park Sung-hwan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Shixian
  Wang Xin
  Wang Yihan
  Saina Nehwal
  Bae Yeon-ju
  Jiang Yanjiao
  Liu Xin
  Tine Baun

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Chai Biao / Guo Zhendong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste 
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Sudket Prapakamol / Saralee Thoungthongkam
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Tao Jiaming / Tian Qing
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2011